Tutto quello che ho – singolo di Francesca Michielin del 2012
 Tutto quello che ho – singolo dei Finley del 2018
 Tutto quel che ho – singolo dei The Sun del 2022